Гелі́ка (Helike):
 німфа, дружина Енопіона;
 дочка Лікаона, яку покохав Зевс. Гера з ревнощів перетворила її на ведмедицю, а Зевс підніс на небо у вигляді сузір'я Великого Воза (пор. Каллісто).

Література 
 

Німфи
Жінки у грецькій міфології
Персонажі за алфавітом